Vincent Adoumié est un historien français.

Biographie 
Agrégé d'histoire en 1987, puis de géographie en 1989, il est docteur en histoire depuis 1993.

Il a par ailleurs dirigé ou contribué à la rédaction de manuels d'histoire pour classes de collège ainsi qu'à un ouvrage sur la préparation au CAPES d'histoire et de géographie.

Il enseigne depuis 2004 en classes préparatoires au lycée Dumont d'Urville de Toulon. Auparavant, il enseignait en classes préparatoires au lycée Guez de Balzac à Angoulême.

Publications

Ouvrages 
 De la monarchie à la république (1815-1879), Éditeur : Hachette Collection : Carré Histoire 
 De la République à l'État français 1918-1944, Éditeur : Hachette Collection : Carré Histoire 2005.

Articles 
 Article "L'Action catholique au sein de la paroisse au moment de Vatican II", Annales du Midi, 1992.
 Article  "Les classes moyennes et l'Église, depuis les années trente" dans Regards sur les classes moyennes dirigé par Pierre Guillaume, Publications de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 1995 Voir
 Article "Le réveil religieux landais au  siècle", Annales du Midi, 1996.
 Article "Le librettiste d'opéra au  siècle, de l'artiste au professionnel" publié dans la professionnalisation des classes moyennes, dirigé par Pierre Guillaume, Publication de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 1997, traduction allemande de Peter Hawing
 Article "Du chant à la sédition : La Muette de Portici et la révolution belge de 1830, dans le chant, acteur de l'histoire, Presses universitaires de Rennes, 1999 Voir
 Article "l'abbé Bordes, un catholique dans la résistance", Bulletin de la Société de Borda, 2002

Notes et références

Liens externes 
 

Historien français du XXe siècle
Historien français du XXIe siècle
Historien du politique
Agrégé d'histoire
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)